Gamble House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Gamble House (Pasadena, Kalifornien), NRHP-ID 71000155
 Gamble House (Nesmith, South Carolina), NRHP-ID 78002535